A Taça Dr. Sócrates  foi criada pela Federação Brasiliense de Futebol para que os times que ficarem na terceira e quarta posições de suas respectivas chaves na Taça Mané Garrincha tenham a oportunidade de disputar um campeonato alternativo cujo título tem apenas um valor simbólico. A primeira edição foi disputada no ano de 2012.

Taça Dr. Sócrates

Campeão 

{| class="wikitable" style="margin:0 auto; width:260px; text-align:center;"
|-

Competições de futebol do Distrito Federal (Brasil)